

Personnalités
Edmond Vignard (1885-1969), préhistorien français.
Pascal Vignard (1980-), joueur français de rugby.
Valentin Vignard (1893-1977), homme politique français.

Homonymie de patronyme